Соревнования по бегу на 800 метров у мужчин на Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2013 года в Москве прошли на стадионе «Лужники» 10, 11 и 13 августа 2013 года.

Медалисты

Рекорды 
На момент начала Чемпионата действительными являются следующие рекорды:

Предварительный раунд 
Квалификация: первые 3 из каждого забега (Q) и 6 лучших по времени (q)

Полуфиналы

Финал

Примечания 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013
Бег на 800 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике